Cet article relate le parcours de l'équipe d'Espagne masculine de handball lors du Championnat du monde 2021 ayant lieu en Égypte. Il s'agit de la  de l'Espagne aux Championnats du monde.

Présentation

Maillots

Qualification 

L' est qualifiée en tant que championne d'Europe 2020.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Tour préliminaire

Tour principal

Phase finale

Quart de finale

Demi-finale

Match pour la troisième place

Statistiques et récompenses

Buteurs

Gardiens de but

Notes et références

Articles connexes 
 Équipe d'Espagne masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2021

Monde 2021
Espagne
Sport en Espagne en 2021